Крейслер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крейслер, Александр фон (1893—1969) — российско-американский дирижёр, композитор, педагог.
 Крейслер, Фриц (1875—1962) — австрийский скрипач, композитор. См. также 
 «Крейслер Бергонци» — антикварная скрипка, сделанная итальянским скрипичным мастером Карло Бергонци.